Алексень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Алексень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Алексень.
 Алексень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цибана.
 Алексень () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стенешть.